Виктория Азаренко — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ли На — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают соревнование со второго раунда.

  Серена Уильямс (Финал)
  Виктория Азаренко (Титул)
  Мария Шарапова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал, отказ)
  Ли На (Полуфинал)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)

<li> Анжелика Кербер (Третий раунд)
<li> Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
<li> Саманта Стосур (Третий раунд)
<li> Роберта Винчи (Четвертьфинал)
<li> Кирстен Флипкенс (Первый раунд)
<li> Елена Янкович (Полуфинал)
<li> Ана Иванович (Первый раунд)
<li> Мария Кириленко (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2013